Пфальцський ліс (нім. Pfälzerwald або Pfälzer Wald) — масив низьких гір на південному заході Німеччини, знаходиться в Пфальці, земля Рейнланд-Пфальц
 Пфальцський діалект німецької, Пфальцський діалект німецької мови (самоназва Pälzisch, німецькою Pfälzisch) відноситься до рейнсько-франкських діалектів середньонімецької групи.
 Єлизавета-Шарлотта Пфальцська (1597–1660), Єлизаве́та-Шарло́тта Пфа́льцська (нім. Elisabeth Charlotte von der Pfalz; 19 листопада 1597(15971119) — 26 квітня 1660) — пфальцська принцеса. 
 Фрідріх V Пфальцський Фрідріх V, курфюрст Пфальцу і король Богемії (*16 серпня, 1596 — †29 листопада, 1632) син і спадкоємець Фрідріха IV, курфюрста Пфальцу і Луїзи Юліани. 
 Рупрехт Пфальцський, Рупрехт (або Руперт), пфальц-граф Рейнський, герцог Баварський, 1-й Герцог Камберленд, 1-й граф Holderness (нім. Ruprecht Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Bayern), в англійський традиції — Принц Руперт Рейнський, кавалер Ордену Підв'язки, член Таємної ради короля, засновник Королівського товариства (17 грудня 1619 — 29 листопада 1682), був відомим німецьким за походженням військовим, адміралом, науковцем, спортсменом, губернатором колонії та художником-аматором в 17-му сторіччі.

Див. також
 Єлизавета-Шарлотта Пфальцська